Viegener ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Viegener (1890–1967), deutscher Expressionist, Maler und Grafiker
 Fritz Viegener (1888–1976), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Vigener